Roadrunner kan avse:

 Roadrunner – det engelska trivalnamnet för fågelsläktet tuppgökar
 Roadrunner (tidskrift) – en tidskrift som ges ut av fågelföreningen club 300.
 Road Runner – engelska namnet för figuren Hjulben i den tecknade serien Gråben och Hjulben 
 IBM Roadrunner – superdator
 Plymouth Roadrunner – muskelbil
 Roadrunner Records – skivbolag
 Roadrunner – ett album av den finska rockgruppen Hurriganes